Złota est le nom de plusieurs localités polonaises :

 Złota, village de la voïvodie de Grande-Pologne
 Złota, village de la voïvodie de Łódź
 Złota, village de la voïvodie de Mazovie
 Złota, village de la voïvodie de Petite-Pologne

 gmina de Złota, dans le powiat de Pińczów, dans la voïvodie de Sainte-Croix
 Złota, village du powiat de Pińczów, chef-lieu de cette gmina
 Złota, village du powiat de Sandomierz, dans la voïvodie de Sainte-Croix.